El término «From Dusk till Dawn» puede referirse a:

 From Dusk Till Dawn, película de 1996;
 From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money, película de 1999;
 From Dusk till Dawn 3: The Hangman's Daughter, película de 1999:
 From Dusk till Dawn: The Series, serie de televisión de 2014;
 From Dusk till Dawn, franquicia completo de la saga;
 From Dusk Till Dawn, videojuego basado en las películas;
 From Dusk Till Dawn, banda sonora de la película (1996).